W sezonie 2011 rozegrana została 100. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Islandii – Úrvalsdeild. Tytułu mistrzowskiego broniła drużyna .

Drużyny 

Po poprzednim sezonie do 1. deild spadły: Haukar Hafnarfjörður (11) i Selfoss (12).

Tabela 

|-bgcolor="FFCCCC"
|rowspan="2"|11
|rowspan="2" align="left"|Þór Akureyri (S)
|rowspan="2"|22
|rowspan="2"|6
|rowspan="2"|3
|rowspan="2"|13
|rowspan="2"|28
|rowspan="2"|41
|rowspan="2"|–13
|rowspan="2"|211
|rowspan="1" style="text-align:center;font-size:92.5%;" bgcolor=CCF3FF|Liga Europy • I runda kwalifikacyjna
|-
|rowspan="1" style="text-align:center;font-size:92.5%;" bgcolor=FFCCCC|Spadek do 1. deild karla

|rowspan="1" style="text-align:center;font-size:92.5%;" bgcolor=FFCCCC|Spadek do 1. deild karla

Wyniki

Strzelcy 
Stan na 2 października 2011

2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Islandii
2011 w Islandii